Банный — русская фамилия, имеет женскую форму Банная.

Персоналии 
 Банный, Дмитрий Николаевич — советский шахматный композитор; мастер спорта СССР по шахматной композиции (1968).
 Банный, Михаил Георгиевич (1903—1962) — советский военный деятель, полковник (1942).

Населённые пункты 
 Банный — хутор во Фроловском районе Волгоградской области.
 Банный — посёлок в Сургутском районе ХМАО — Югры

Реки 
 Ерик Банный — ответвление от реки Ахтуба. Сливается с рекой Харабалык и вместе они образуют реку Митинку.

См. также 
 Банный мост
 Банный Остров
 Банный переулок
 Банный проезд — небольшой проезд в Мещанском районе Москвы. 
 Банная
 Банное
 Баня (значения)